Серебристая миагра () — вид птиц семейства монарховых (Monarchidae). Выделяют шесть подвидов. Распространены в Австралии, на Новой Гвинее и близлежащих островах.

Описание 

Серебристая миагра достигает длины 14,5—16 см и массы 10—15 г. Оперение блестящего свинцово-серого цвета с коричневатым оттенком крыльев. Клюв иссиня-чёрный, ноги чёрные, радужная оболочка тёмно-коричневая. Выражен половой диморфизм. У самцов более тёмная уздечка, белые грудь и брюхо; в то время как у самок оранжево-коричневые горло и грудь, а брюхо белое. Молодь похожа на взрослую самку, но с более бледными краями крыльев.

Биология 
Естественной средой обитания являются склерофильные эвкалиптовые леса, окраины тропических лесов, мангровые заросли и прибрежный скрэб. Насекомоядная птица, очень активная и проворная, постоянно прыгает между ветвями и ловит насекомых в полете.

Размножение 
Сезон размножения продолжается с сентября по февраль. Гнездо представляет собой глубокую чашу, сделанную из полосок коры и сухой травы, сплетённых вместе с паутиной и украшенную лишайником; обычно располагается на небольшой ветке на достаточном расстоянии от ствола большого дерева примерно в 5—10 м над землей. В кладке два или три яйца размером 17 х 14 мм; белого цвета с голубоватым, сероватым или лавандовым оттенком и тёмно-серо-коричневыми пятнами. Они имеют необычную припухлую овальную форму. На этом виде паразитирует щетинистая кукушка (Cacomantis variolosus). В насиживании яиц и выкармливании птенцов принимают участие оба родителя, хотя самка берет на себя немного больше обязанностей и также чаще участвует в насиживании в ночное время. Часто наблюдается повторное гнездование, поскольку успешность гнездования невелика, только в 23% случаев птенцы успешно оперяются.

Подвиды и распространение 
Выделяют шесть подвидов:
  — острова  Д’Антркасто и Луизиада
  — юг и юго-восток Новой Гвинеи и острова в Торресовом проливе
  — северо-запад и центр Австралии
  — полуостров Кейп-Йорк
  — северо-восток и восток Австралии
  —юго-восток Австралии

Примечания

Литература 
 
 
Животные, описанные в 1801 году
Миагры
Птицы Австралии
Птицы Новой Гвинеи